Příjmení Kloubek, přechýleně Kloubková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Josef Kloubek (?–1976), český fotbalista
 Vladimír Kloubek (* 1945), český tanečník a choreograf

Ženský tvar
 Kristina Kloubková (* 1976), česká moderátorka, herečka a tanečnice

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení